Квинт Помпей () — древнеримские преномен и номен, традиционно использовавшиеся в одной из ветвей рода Помпеев: 
 Квинт Помпей Сенецион Сосий Приск (лат. Quintus Pompeius Senecio Sosius Priscus) — римский государственный деятель второй половины II века.
 Квинт Помпей (консул 141 года до н. э.) — консул Римской Республики 141 года до н. э. и цензор 131 года до н. э.
 Квинт Помпей (народный трибун) — народный трибун 132 года до н. э.
 Квинт Помпей Вописк Гай Аррунций Кателлий Целер (лат. Quintus Pompeius Vopiscus Gaius Arruntius Catellius Celer) — римский политический деятель второй половины I века.
 Квинт Помпей Руф (лат. Quintus Pompeius Rufus; убит в 88 до н. э.) — древнеримский политический деятель. Народный трибун 100 года до н. э., претор 91 до н. э., консул 88 года до н. э..
 Квинт Помпей Руф (лат. Quintus Pompeius Rufus; убит в 88 году до н. э.) — древнеримский государственный деятель, сын консула 88 года того же имени.
 Квинт Помпей Руф (народный трибун) (лат. Quintus Pompeius Rufus; 88 — после 49 гг. до н. э.) — древнеримский государственный деятель.
 Квинт Помпей Сосий Приск (лат. Quintus Pompeius Sosius Priscus) — римский политический деятель середины II века.
 Квинт Помпей Сосий Фалькон (лат. Quintus Pompeius Sosius Falco) — римский политический деятель и сенатор второй половины II века.
См. также
 Помпей